Ovtjarovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Ovtjarovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Ovtjarovo (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte,